csorba = hegyhasadék, szűk hágó (, ), innen:
 Csorba (szlovákul Štrba) község Szlovákiában
 Csorba-tó (szlovákul Štrbské pleso) a második legnagyobb tó a Tátra déli oldalán
 Tátracsorba (Tatranská Štrba), közigazgatásilag Csorba község része
 Csorba, régi magyar családnév
 csorba (ciorbă) savanyú leves a román gasztronómiában